Сергей Владимирович Симонов (Сергей Сайман; ) — российский путешественник. Исследователь Русского Севера и Арктики. Член Русского географического общества.

Биография 
Родился в 1986 году в Челябинске. Детство провёл в деревне на границе Челябинской области и Казахстана. Окончил МИФИ по специальности «Программист-администратор». В 2005—2014 годах занимался предпринимательской деятельностью в Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре и Сочи.

С 2015 года начал активно путешествовать по миру и вести блог, а также канал на YouTube на тему путешествий и мужских увлечений. Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму.

Получил известность благодаря организации и участию в самостоятельных и совместных экспедициях на внедорожнике в Арктику, Якутию, на Чукотку, Ямал, Таймыр и других.

Первым в России начал заниматься организацией экстремальных автомобильных туров в Арктику.

Также путешествовал по Кавказу, Австралии, Европе, Азии, Африке. Совершил несколько восхождений на Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, Гималаи, Эверест.

С 2019 года вместе с семьёй живёт в Москве.

Постоянный спикер выставки «Поехали». Участник первого российского туристического форума «Путешествуй!».

Постоянный эксперт телепередач «Военная тайна», «Тайны мира» (РЕН ТВ), «Главная дорога» (НТВ).

Примечания 

Путешественники России
Блогеры России
Члены Русского географического общества после 1991 года